Die Liste der Spieler des Toronto FC umfasst alle Spieler, die für das kanadische Fußballfranchise Toronto FC seit dessen erstmaliger Teilnahme an der Major League Soccer 2007 einen Einsatz in der MLS, der Canadian Championship oder der CONCACAF Champions League absolviert haben.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 22. November 2010 (Ende der Saison 2010).

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität: Nennt die Spielberechtigung für Nationalmannschaften des Spielers.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Franchise unter Vertrag stand. Spieler, die das Team in der Off-Season verließen, werden dabei der abgelaufenen Saison zugeordnet.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Regular Season für den Toronto FC absolvierte.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Regular Season für den Toronto FC erzielte.
 Play-Off-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Play-offs für den Toronto FC absolvierte.
 Play-Off-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Play-offs für den Toronto FC erzielte.
 Spiele in der Canadian Championship (CC-Spiele): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den Toronto FC in der Canadian Championship absolvierte.
 Tore in der Canadian Championship (CC-Tore): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den Toronto FC in der Canadian Championship erzielte.
 CONCACAF-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den Toronto FC in der CONCACAF Champions League absolvierte.
 CONCACAF-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den Toronto FC in der CONCACAF Champions League erzielte.
 Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit beim Toronto FC in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Quellen 

!Toronto Fc
Toronto Fc
Fussballspieler Toronto Fc